2 miejscowości w Polsce:
 Krosinko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Krosinko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo